Smučanje prostega sloga na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske grbine. Zlato medaljo je osvojila Hannah Kearney, srebrno Jennifer Heil, bronasto pa Heather McPhie.

Rezultati

Kvalifikacije

Glavna tekma 

Grbine ženske